Цементація — 

 Цементація сталі — вид хіміко-термічної обробки, що полягає у поверхневому дифузійному насиченні маловуглецевої сталі вуглецем з метою підвищення твердості та зносостійкості.
 Цементація гірських порід — процес скріплення складових частин уламкової гірської породи розчиненими мінеральними речовинами. Синоніми: аглютинація, цементування.
 Скріплення або покривання цементом. 
 Осадження з розчинів більш електропозитивних металів (золота, міді тощо) менш електропозитивними (напр., цинком). Див. осадження. 
 В мінералогії – процес скріплення мінеральних індивідів і аґреґатів розчиненими мінеральними речовинами.

Посилання  
 
Багатозначні терміни